{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Canadian Masters
|-
|align = "center" | Торонто, Канада
|-
|align = "center" | ? октября — 5 ноября 1988
|-
|align = "center" | Minkler Auditorium
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 40 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Джимми Уайт 
|-
| Финалист — Стив Дэвис
|-
|}

Canadian Masters 1988 (также известен как BCE Canadian Masters 1988'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в 1988 году (сезон 1988/89) в Торонто, Канада. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 9:4.

Хотя турнир прошёл успешно с точки зрения зрительского интереса (на матчах иногда присутствовали около 1000 человек), этот розыгрыш Canadian Masters стал последним в его истории.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Canadian Masters
1988 год в снукере